Kwilu (kinshasakongolesisk stavning), Kouilou (brazzavillekongolesisk stavning), Cuilo (angolansk stavning), Kuilu, Kuilo eller Kwilou kan syfta på följande platser:

 Município Cuilo, kommun i Lunda Norte i Angola, 
 Cuilo (biflöde till Kwango), i Angola och Kongo-Kinshasa, 
 Kouilou (departement) i Kongo-Brazzaville, 
 Kouilou-Niari, vattendrag i Kongo-Brazzaville, 
 Kwilu (vattendrag i Kongo-Central), även i Angola, 
 Kwilu, provins i Kongo-Kinshasa, 
 Kwilu (biflöde till Kwango), i Angola och Kongo-Kinshasa,